Adrian Carvajal – meksykański aktor
 Bernardino Lopez de Carvajal – hiszpański duchowny
 Daniel Carvajal – hiszpański piłkarz, grający w Realu Madryt
 Danny Carvajal – kostarykański piłkarz
 Francisco Carvajal – meksykański polityk
 Francisco Fernández Carvajal – hiszpański duchowny
 Gaspar de Carvajal – hiszpański dominikanin
 José de Carvajal y Lancaster – hiszpański mąż stanu
 Magaly Carvajal – kubańska siatkarka

Hiszpańskie nazwiska